Ultraviolet – film del 1992 diretto da Mark Griffiths
Ultraviolet – miniserie televisiva britannica del 1998
Ultraviolet – film del 2006 diretto da Kurt Wimmer
Ultraviolet – romanzo di fantascienza basato sul film scritto da Yvonne Navarro
Ultraviolet: Code 044 – anime giapponese del 2008 basato sul film
Ultraviolet – serie televisiva polacca del 2017

Musica
Ultraviolet – album del 1992 degli All About Eve
Ultra Violet/I Found Love – album del 1995 delle Bananarama
Ultraviolet – album del 2009 di Kid Sister
Ultraviolet/The Ballad of Paul K – singolo del 2005 dei McFly
Ultraviolet – EP del 2014 di Owl City
Ultraviolet – album del 2018 dei Poets of the Fall